Василе́нко — поширене українське прізвище, утворене від імені Василь.

Відомі носії

А 
 Василенко Анатолій Григорович ( 1951) — український шаховий композитор.
 Василенко Анатолій Петрович ( 1938) — український графік, заслужений художник УРСР (1977).
 Василенко Анатолій Стефанович ( 1944) — народний депутат України третього скликання (1998—2002).
 Василенко Андрій Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Андрій Овер'янович (1891—1963) — академік АН Української РСР, доктор технічних і сільськогосподарських наук, професор, лауреат Державної премії СРСР.

Б 
 Василенко Борис Омелянович (1935—2019) — радянський і український вчений.

В 
 Василенко Валентина Кузьмівна (1935—1994) — український історик.
 Василенко Василь Якович — народний артист України.
 Василенко Василь Панасович (1867—1930-ті) — український актор.
 Василенко Віктор Іванович (1839—1914) — український вчений-народознавець, етнограф, статистик, дослідник народних художніх промислів Полтавщини.
 Василенко Віктор Іванович — головний інженер філії «Кременчуцька ГЕС» акціонерного товариства «Укргідроенерго»; заслужений енергетик промисловості України
 Василенко Віктор Леонідович (*1947 — †2008) — український режисер, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України (2002).
 Василенко Віктор Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Василенко Володимир Андрійович ( 1937) — правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Василенко Володимир Вікторович — український художник.
 Василенко Володимир Харитонович (1897—1987) — академік АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці (1967).

Г 
 Василенко Гаврило Тарасович (1910—2004) — Герой Радянського Союзу (1940), генерал-лейтенант (1963).
 Василенко Галина Костянтинівна ( 1935) — Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Василенко Ганна Вікторівна ( 1986) — українська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу і Європи.
 Василенко Григорій Кирилович (8 лютого 1922 — 19 січня 1994) — професор, український економіст та історик.

Є 
 Василенко Єлизавета Вадимівна ( 1998) — українська актриса, модель, інтернет-блогер.

З 
 Василенко Зоя Миколаївна ( 1928) — Герой Соціалістичної Праці (1948).

І 
 Василенко Іван Андрійович (1918—2000) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Василенко Іван Андрійович ( 1927) — Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Василенко Іван Дмитрович (1895—1966) — радянський письменник.
 Василенко Іван Михайлович (1894—1985) — Герой Соціалістичної Праці (1957).
 Василенко Іван Хомич (1894—1980) — Герой Соціалістичної Праці (1974).
 Василенко Ігор Миколайович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Ірина — українська співачка.

К 
 Василенко Катерина Михайлівна ( 1953) — українська вокалістка.
 Василенко Кім Юхимович (1925—2002) — український танцюрист, хореограф, педагог.
 Василенко Костянтин Петрович (1923—2001) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Василенко Ксенія Микитівна ( 1985) — українська журналістка, співвласник і шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег» (псевдонім Соня Кошкіна).

Л 
 Василенко Леся Володимирівна ( 1987) — українська юрист, правозахисник, громадська діячка.

М 
 Василенко Матвій Іванович (1888—1937) — радянський військовий діяч.
 Василенко Микита Кімович ( 1956) — український письменник, журналіст, педагог.
 Василенко Микола Григорович (1911—1944) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Василенко Микола Миколайович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Микола Прокопович — український історик, громадський і політичний діяч.
 Василенко Михайло Аврамович (1913—1978) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Василенко Михайло Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Н 
 Василенко Наталія Вікторівна — старший радник юстиції, заслужений юрист України.
 Василенко Ніна Костянтинівна — український аніматор, режисер і сценарист. Працювала в жанрі мальованої анімації.

О 
 
 Василенко Олена Михайлівна ( 1930) — українська майстриня художньої вишивки.
 Василенко Онопрій Омелянович — український письменник і публіцист, відомий під псевдонімом Охрім Варнак

П 
 Василенко Петро Мефодійович (1900—1999) — український вчений у галузі машинобудування та сільськогосподарської механіки.
 Василенко Петро (1921—1946) — український поет, публіцист, редактор підпільних видань.

Р 
 Василенко Роман Леонідович (1982—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Роман Петрович (* 1969) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Ростислав Миколайович ( 1920) — український поет, актор, режисер, журналіст.

С 
 Василенко Святослав Вікторович (1982—2015) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Семен Євгенович (1903—?) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання, лауреат Сталінської премії (1943).
 Василенко Сергій Володимирович — народний депутат України шостого скликання
 Василенко Сергій Йосипович (1921—1994) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Василенко Сергій Олександрович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Степан Орестович (* 1990) — сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

Ф 
 Василенко Федір Омелянович (1911—1983) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).

Подвійні прізвища 
 Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884—1973) — український історик, археолог.

Див. також 
 Васильченко

Примітки